«Деревенская любовь» — название нескольких художественных и кинематографических произведений. 
 «Деревенская любовь» — картина Жюля Бастьен-Лепажа, написанная в 1882 году.
 «Деревенская любовь» — скульптура Владимира Беклемишева, созданная в 1896 году .
 «Деревенская любовь» () — короткометражный фильм Чарльза Ламонта (1935).